Padmâvatî, Padmavat oder Padmaavat steht für:
 Padmâvatî (Rani) (auch Padmini; bl. um 1300), legendäre Rani von Chittorgarh (Rajasthan), derentwegen der delhische Sultan Ala ud-Din Khalji ihr Reich erobert haben soll
 Padmavat, episches Gedicht (1540) über die legendäre Rani Padmâvatî von Malik Muhammad Jayasi, indischer Sufi-Dichter
 Padmâvatî (Oper), Ballettoper (1923) von Albert Roussel (Musik) mit einem Libretto von Louis Laloy
 Padmaavat (ehemals Padmavati), indisches Filmdrama (2018), basierend auf dem epischen Gedicht Padmavat (1540) von Malik Muhammad Jayasi